Mantelvisjes, een klasse van manteldieren (Tunicata)
Appendicularia (plant), een geslacht van Melastomataceae